Tropismus (von griechisch trepô, „wende“) bedeutet die Bewegung auf einen Reiz hin oder die Neigung zu etwas. Man versteht darunter:

 Orientierung eines Pflanzenorgans zum Reiz hin oder von diesem weg, siehe Pflanzenbewegung #Nastien und Tropismen 
Tropismus (Zoologie), Orientierung eines sessilen Tieres zum Reiz hin oder von diesem weg
 Organotropismus, eine besondere Affinität von Medikamenten, Hormonen oder Krankheitserregern zu speziellen Organen oder Geweben
 Tropismus (Virologie), die Spezies- oder Organspezifität sowie die Fähigkeit eines Virus, in eine bestimmte Zelle einzudringen und sich dort zu vermehren
 Tropismus (Bakteriologie), die Affinität von Bakterien zu spezifischen Zellen, Geweben und Organen